Paljevine (Ivanska), een plaats in de Kroatische gemeente Ivanska
 Paljevine (Pljevlja), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Pljevlja